

Pessoas
Franco Freda
Taison Barcellos Freda
Erzulie Freda
Freda Josephine McDonald
Shiri Freda Appleby
Juliana, Freda e John no Blake Babies

Outros
1093 Freda

Desambiguações de sobrenomes